Четвертый чемпионат Европы по корфболу прошёл с 22 по 31 октября 2010 года в Нидерландах. Впервые в финальном этапе турнира такого рода приняло участие 16 команд. Всего на турнир подало заявку 24 команды (позднее снялась Болгария). Десять команд прошли на турнир напрямую, ещё шесть через Еврокубок 2009. Девять лучших команд чемпионата (не считая Нидерланды, как действующих чемпионов мира) прошли на Чемпионат мира 2011 года в Китае. Чемпионами мира стали в четвёртый раз стали голландцы, победив в финале сборную Бельгии со счетом 25:21

Квалификация

Система проведения чемпионата 
 1-й групповой этап. 16 финалистов турнира на первом этапе разбиты на 4 групп (А, В, С, и D) по 4 команды. 8 команд (по две лучшие из каждой четвёрки) выходят во второй этап. Две худшие команды из каждой группы продолжают борьбу за 9-16-е места.
 2-й групповой этап. 8 команд-участниц второй стадии первенства образуют 2 группы по четыре команды. Группу E составят первые две команды из групп А и D (А1, A2, D1, D2), в группе F выступят команды B1, B2, C1, C2; 4 команды (по две лучшие из каждой четвёрки) выходят в плей-офф. 2 худшие команды разыграют 5-8-е места. Аналогично пройдёт борьба за 9-16-е места. Во втором групповом этап учитываются результаты первого.
 Участниками плей-офф за 1—4-е места станут две лучшие команды из групп E и F. Итоговые 5—8-е и 9—12-е, 13-16-е места также по системе плей-офф разыграют команды, занявшие в группах E и F третьи и четвёртые места, в группах G и H первые и вторые места, в группах G и H третьи и четвёртые места соответственно

Города и арены

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

1-8-е места

Группа E

Группа F

9-16-е места

Группа G

Группа H

Третий раунд

13-16-е места 

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

9-12-е места 

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

5-8-е места 

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф чемпионата

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое распределение мест

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Корфбол
 Чемпионат Европы по корфболу

Ссылки 
 Международная федерация корфбола
 Федерация корфбола России
 Видео матчей, дневник чемпионата
 Официальный сайт чемпионата Европы по корфболу 2010

Корфбол
Корфбол
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Октябрь 2010 года
Спорт в Нидерландах в 2010 году